La guardia del corpo (Her Bodyguard), film diretto da William Beaudine (1933)
La guardia del corpo, film diretto da Carlo Ludovico Bragaglia (1942)
La guardia del corpo, cortometraggio della serie Tom & Jerry (1944)
La guardia del corpo, titolo con cui è anche conosciuto La gorilla, film diretto da Romolo Guerrieri (1982)
Guardia del corpo (The Bodyguard), film diretto da Mick Jackson (1992)